W sezonie 2009 rozegrano 14. edycję Pucharu Ligi Islandzkiej w piłce nożnej (isl. Lengjubikarinn, Deildabikar). Tytułu bronił . Rozgrywki rozpoczęły się 20 lutego, a zakończyły 1 maja 2009.

Zasady rozgrywek 
W turnieju wzięły udział 24 drużyny – uczestnicy dwóch najwyższych klas rozgrywkowych piłki nożnej na Islandii (Úrvalsdeild i 1. deild) w sezonie 2009. W pierwszej fazie rozgrywek zostały one podzielone na 4 grupy liczące po 6 zespołów, spotykając się ze sobą jednokrotnie. 2 najlepsze drużyny każdej z nich uzyskały awans do fazy pucharowej (ćwierćfinały, półfinały, finał – po 1 meczu), w której wyłoniono zwycięzcę Pucharu.

Faza grupowa 
Mecze rozegrano w dniach 20 lutego–18 kwietnia 2009.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Faza pucharowa 
Źródło: ksi.is

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano w dniach 22–24 kwietnia 2009.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 27 kwietnia 2009.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2009 w piłce nożnej
Puchar Ligi Islandzkiej w piłce nożnej
2009 w Islandii